Erdmann är ett  tyskt efternamn, som även förekommer i Sverige, där det också stavas Erdman. Ett liknande svenskt namn är Erdtman, även skrivet Ertman. De behandlas här samlat. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Erdmann 50
 Erdman 50
 Erdtman 70
 Ertman 12
Tillsammans blir detta 182 personer, varav 100 med namnet Erdmann/Erdman och 82 med namnet Erdtman/Ertman.

Personer med namnet Erdmann eller Erdman

 Adam Erdman Trčka z Lípy (1599–1634), böhmisk konspiratör
 Allan Erdman (född 1933), sovjetisk sportskytt
 
 Benno Erdmann (1851–1921), tysk filosof
 Edvard Erdmann (1840–1923), svensk geolog
 Friedrich Erdmann (1859–1943), tysk skogsman
 
 Karl Gottfried Erdmann (1774–1835), tysk medicinare och botaniker
 Ludwig Erdmann (1820–före 1891), tysk konstnär
 Moritz Erdmann (1845–1919), tysk konstnär
 Nils Erdmann (1860–1948), svensk författare och kritiker
 Otto Erdmann (1834–1905), tysk konstnär
 Otto Linné Erdmann (1804–1869), tysk kemist
 Susi Erdmann (född 1968), tysk rodel- och bobåkare

Personer med namnet Erdtman

 Elias Erdtman (1862–1945), svensk konstnär
 Holger Erdtman (1902–1989), svensk kemist
 Gunnar Erdtman (1897–1973), svensk palynolog
 Sigurd Erdtman (1888–1951), svensk författare och sångtextförfattare

Se även
 Schönberg (adlig ätt), svensk adlig ätt, från namnet Erdtman

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn